Příjmení Matušek, přechýleně Matušková, nosí více významných osobností:

 Igor Matušek (* 1967) – český fotbalový obránce či záložník
 Jaromír Matušek (1917–1974) – český a československý politik
 Josef Matušek (1897–1943) – český horník, odborář, redaktor a novinář

podobná příjmení
 Matouš
 Matoušek
 Matuška

Česká příjmení
Slovenská příjmení